El término cannibal puede referirse a:

Cannibal, álbum de Static-X.
«Cannibal», canción de Static-X.
«Cannibal», canción de Kesha.
Cannibal, EP de Kesha.